Svedjeören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svedjeören, Houtskär, Åboland, 
 Svedjeören (vid Stora Sandö, Raseborg), Nyland, 
 Svedjeören (vid Bylandet, Raseborg), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar